Бизе́рта:

 Бизерта — город в Тунисе.
 Бизерта — вилайет на севере Туниса.
 Бизерта — озеро в Тунисе.